Эсма-султан (, ; 14 марта 1726 — 13 августа 1788) — дочь османского султана Ахмеда III и его жены Ханифе Кадын. Она была сводной сестрой султанов Мустафы III и Абдул-Хамида I.

Биография

Рождение 
Эсма-султан родилась 14 марта 1726 года во дворце Топкапы. Её отцом был султан Османской империи Ахмед III, матерью — Ханифа Кадын.

Замужества 
В 1743 году её двоюродный брат султан Махмуд I устроил её брак с Якубом-пашой. Свадьба состоялась в феврале 1743 года во дворце Кадырга. Якуб-паша умер в том же году. После его кончины Эсма-султан вышла замуж за санджак-бея Аданы Юсуфа-пашу, а после и его смерти её следующим мужем стал визирь Мухсинзаде Мехмед-паша. Свадьба состоялась 24 июня 1758 года во дворце Кадырга. Её муж дважды занимал должность великого визиря: с 1765 по 1768 год, а во второй раз с 1771 года до своей смерти в 1774 году.

По некоторым сведениям, Эсма-султан очень интересовалась западной цивилизацией. Она принимала у себя жену и тёщу барона де Тотта, венгерского дворянина, который много лет служил военным советником в Османской империи. Эсма-султан обсуждала с ними свободу европейских женщин и выражала недовольство тем, что её в юном возрасте выдали замуж за старика, который обращался с ней как с ребёнком. После смерти паши она вышла замуж за более молодого человека, который ей нравился больше, но практика посылать мужей дочерей султана в отдалённые провинции разделяла их.

Собственность 
Эсма-султан преобразовала свои средства в контракты маликане, которые были разделены между её протеже и управлялись агентами и подрядчиками.

Эсма-султан также жаловалась на то, что её покойный муж Мехмед-паша обещал ей доход от прибыли Васыфа из Анатолии. Она обвинила того в краже дара, конфисковала его и передала своему собственном клиенту. Поскольку она была близка султану, а у Васыфа не было влиятельных покровителей, он не смог найти никого, кто мог бы заступиться за него, и остался без работы и дохода.

Эсме-султан был выделен особняк Ханчерли-султан в Эйюп-Бахарийе, который получил известность под её собственным именем. Она также владела прибрежным дворцом в Ортакёе и поместьем в Теркосе.

Благотворительность 
В 1779 году Эсма-султан заказала возведение фонтана для души своего покойного мужа Мехмеда-паши, получивший её имя и располагавшийся рядом с намазгахом на площади Кадырга. Она также заказала строительство ещё одного фонтана в том же месте в 1781 году.

Смерть 
Эсма-султан умерла 13 августа 1788 года во дворце Кадырга и была похоронена в мавзолее Мухсинзаде Мехмед-паши в Эюпе.

Примечания

Источники 
 
 

Родившиеся в 1726 году
Умершие в 1788 году
Дочери султанов Османской империи